Arthur Pardee – biochimico statunitense
 Joseph Pardee – geologo statunitense
 Sarah Pardee Winchester – ereditiera statunitense